Ту́ндряная куропа́тка, тундря́ная куропатка, ту́ндреная куропатка, тундрянка () — птица из трибы тетеревиных семейства фазановых.

Внешний вид 

Несколько меньше белой куропатки. Длина тела около 35 см, вес 430—880 г.

Для тундряной куропатки, как и для белой, характерен сезонный диморфизм.

Зимнее оперение белое, за исключением наружных перьев хвоста, которые чёрного цвета, и чёрной полоски у основания клюва самца (отсюда другое название — черноуска).

Летнее оперение у самца и самки, за исключением белых маховых перьев, пёстрое — серо-бурое с мелкими чёрными точками и штрихами, хорошо маскирующее птиц на земле. Впрочем, окраска летнего платья изменчива и всегда соответствует цвету тех горных пород, на которых живёт птица.

Распространение 
Водится в сухой холмистой тундре (отсюда русское видовое название) и альпийском поясе гор Северного полушария, включая Пиренеи и Альпы, гористую часть Шотландии, Скандинавию, Исландию, Гренландию, Северную Америку, горы Северной Азии (Алтай, Хангай) и горы Центральной Японии.

Предпочитает голые скалы, не покрытые кустарником, и держится недалеко от снежной линии. В Исландии и Гренландии во время насиживания эти куропатки спускаются в более низменные места, чтобы иметь лучшую пищу.

Образ жизни 
Зимой совершает кочёвки. Питается растительной пищей — семенами, почками, побегами и ягодами, птенцы — насекомыми.

Размножение 

Является моногамной птицей. Самка устраивает гнездо в кустах на земле, кладёт в него 12—20 жёлто-красных яиц с тёмными крапинами и насиживает их одна без помощи самца в течение 24—26 дней.

Люди и тундряные куропатки 

Мясо этой птицы считается очень вкусным, однако промысловое значение невелико. Предполагается, что именно тундряная куропатка упоминается (под названием , представляющим собой кальку с древнегреческого) у Горация в сатире II.2 как наиболее показательный пример бессмысленно изысканного кушанья для гурманов.

Тундряная куропатка является официальной птицей (символом) канадской территории Нунавут. В честь птенцов этой птицы названо поселение Чикен на Аляске в США. В Японии она является «природным памятником» (охраняемым объектом) и выбрана птичьим символом трёх префектур — Гифу, Нагано и Тояма. В горах острова Хонсю её называют . Согласно легенде, она защищает людей и их жилища от огня и грома.

Классификация 

Международный союз орнитологов признаёт 23 подвида тундряной куропатки:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — командорская
 
 
 
 
 
Командорская тундряная куропатка (Lagopus muta ridgwayi) занесена в российский «Перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде».

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Тундряная куропатка
 
 Тундряная куропатка на сайте «Птицы Алтая»

Белые куропатки
Птицы Евразии
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1781 году